El Rancho – CDP della California
El Rancho – CDP del Nuovo Messico